Квалификационный турнир к чемпионату мира по кёрлингу на колясках 2015 года проводился в городе Лиллехаммер (Норвегия) c 1 по 6 ноября 2014 года. Турнир проводился в 7-й раз.

Участие в турнире могла принять сборная любой страны-члена Всемирной федерации кёрлинга, ещё не квалифицированная для финальной части чемпионата 2015. В результате в турнире соревновались 11 национальных сборных команд (сборная Израиля подала заявку на участие, но снялась с соревнований до их начала). Квалификацию для участия в финальной части чемпионата получали сборные, занявшие два первых места.

Первое место на турнире заняла сборная Норвегии, второе место — сборная Германии.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (A — «красная», B — «синяя») по 6 команд (в группе A — 5 команд), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е и 2-е места в группах выходят в полуфиналы плей-офф. Победитель полуфинала, где встречаются сборные, занявшие в группах 1-е места, занимает на турнире общее 1-е место и получает квалификацию на чемпионат мира. Проигравший в этом полуфинале встречается в матче за 2-е общее место и за вторую квалификацию с победителем полуфинала, где играют между собой занявшие в группах 2-е места.

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в плей-офф

Группа B 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2015 (квалификация 2014)
Международные соревнования по кёрлингу в Норвегии
Спорт в Норвегии в 2014 году
2014 год в кёрлинге
Ноябрь 2014 года
Международные спортивные соревнования в Лиллехаммере
Чемпионаты мира в Норвегии